

Циганово — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Циганово — село, Зирянський район, Томська область

Див. також 
 Цигановський